Rzut młotem mężczyzn był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas V Mistrzostw Europy w Bernie. Kwalifikacje zostały rozegrane 28 sierpnia, a finał 29 sierpnia 1954. Zwycięzcą został reprezentant ZSRR Michaił Kriwonosow, który ustanowił rekord świata rezultatem 63,34 m,a wicemistrzem obrońca tytułu z 1950, Norweg  Sverre Strandli. W rywalizacji wzięło udział dwudziestu siedmiu zawodników z osiemnastu reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rzut młotem mężczyzn